Osoby o nazwisku Mackie
 Anthony Mackie
 Jamie Mackie
 John Freeman Mackie 
 Shamele Mackie – Papoose

Inne
 Mackie Majcher